Œrsted ou Ørsted peuvent désigner :

Patronyme 

 Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), juriste et politicien danois ;
 Anders Sandøe Ørsted (1816-1872), botaniste danois ;
 Hans Christian Ørsted (1777-1851), physicien et chimiste danois ;
 Hans-Henrik Ørsted  (1954-), coureur cycliste danois ;
 Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen dite MØ (1988-), chanteuse danoise ;
 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946-2005), jazzman et contrebassiste danois.

Toponyme 

 , un cratère sur la Lune ;
 Ørstedsparken est un jardin public de Copenhague.

Autres 

 Ørsted (anciennement DONG Energy) est la plus grande entreprise danoise du secteur de l'énergie ;
 La Médaille Oersted est une médaille récompensant une contribution majeure dans le domaine de l'enseignement de la physique ;
 L'œrsted est une unité du champ magnétique ;
  L'Ørsted, satellite scientifique danois de mesure du champ magnétique terrestre.

Homonymie de patronyme danois